Rego oder Rêgo ist Familienname folgender Personen:  

 Alfredo Almeida Rego (1903–??), brasilianischer Fußballspieler, siehe Doca (Fußballspieler)
 Aluísio Napoleão de Freitas Rego (1914–2006), brasilianischer Diplomat
 Cristina do Rego (* 1986), deutsch-brasilianische Schauspielerin
 Elvino Bonaparte do Rêgo, osttimoresischer Beamter
 Emanuel Rego (* 1973), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Gilbert Blaize Rego (1921–2012), indischer Geistlicher, Bischof von Simla und Chandigarh
 Gilberto de Almeida Rêgo (1881–1961), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Joachim Rego (* 1954), australischer Ordensgeistlicher, Generalsuperior der Passionisten
 Joaquim Rufino do Rêgo (1926–2013), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Parnaíba
 José Francisco Rodrigues do Rêgo (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Ipameri
 Luis Rego (* 1943), französischer Schauspieler und Musiker
 Luiz Americano do Rego (1900–1960), brasilianischer Musiker und Komponist, siehe Luiz Americano
 Paula Rego (1935–2022), portugiesisch-britische Malerin und Grafikerin
 Pedro de Rego Barreto da Gama e Castro, portugiesischer Kolonialverwalter, Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Rosalvo Costa Rêgo (1891–1954), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro
 Sira Rego (* 1973), spanische Politikerin (IU)
 Tita do Rêgo Silva (* 1959), brasilianische Künstlerin

Rego steht für:

 Rego (Celorico de Basto), Ort in Portugal
 Rego Park, Stadtteil von Queens, New York City, Vereinigte Staaten